Барановский вулкан:
 Барановский вулкан — стратовулкан в Красноярском крае
 Барановский вулкан — недействующий вулкан в Приморском крае